Entrelagos puede referirse a:

Entre Lagos, una localidad chilena ubicada en la Provincia de Osorno, Región de Los Lagos; que es capital de la comuna de Puyehue.

Interlaken, una comuna suiza del cantón de Berna, capital del distrito administrativo de Interlaken-Oberhasli.